Esperança kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Esperança (ort), Paraíba, 
 Esperança (kommun), Paraíba,

Portugal 

 Esperança (freguesia i Portugal, Braga), Póvoa de Lanhoso, 
 Esperança (freguesia i Portugal, Portalegre), Arronches, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar